White Sands :

 White Sands est un désert de sable blanc du Nouveau-Mexique, à l’ouest des États-Unis.
 White Sands Test Facility, un établissement de la Nasa
 
 White Sands, village en Alberta
 White Sands, communauté sur l'Île-du-Prince-Édouard